Селевк — имя следующих персоналий:

Цари Сирии 
 Селевк I Никатор — царь Сирии, основатель династии Селевкидов.
 Селевк II Каллиник — царь Сирии из династии Селевкидов.
 Селевк III Керавн (Сотер) — царь Сирии из династии Селевкидов; сын Селевка II.
 Селевк IV Филопатор — царь Сирии из династии Селевкидов.
 Селевк V Филометор — царь Сирии из династии Селевкидов.
 Селевк VI Эпифан Никатор — царь Сирии из династии Селевкидов.
 Селевк — сын и соправитель Антиоха I Сотера.
 Селевк — сын Антиоха VII Сидета и Клеопатры Теи.
 Селевк — комендант крепости Пелузий в 30 до н. э.

Другие люди 
 Селевк — соправитель Левкона I, царя Боспорского царства. Династия Спартокидов.
 Селевк Селевкийский — античный философ и астроном.
 Селевк из Александрии — античный философ.
 Селевк — античный философ и близкий друг Юлиана Отступника.
 Селевк — префект претория в V веке.
 Селевк (узурпатор) — римский император-узурпатор в правление Элагабала.

Астрономия 
 Селевк — лунный кратер.
 (3288) Селевк — околоземной астероид.

См. также 
 Государство Селевкидов